Jean de Lingendes (vers 1580-vers 1615), poète français du début du .
 Jean de Lingendes (1595-1665), évêque de Sarlat de 1642 à 1650 puis évêque de Mâcon de 1650 à 1665.
 Jean de Lingendes, maire de Moulins (Allier) de 1660 à 1666 et de 1668 à 1670.

Ils appartiennent à la même famille bourbonnaise.